Conlon ist ein Familienname und Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Conlon ist eine anglisierte Form eines ursprünglich patronymisch gebildeten irischen Familiennamens. In Ableitung vom Familiennamen kommt Conlon gelegentlich auch als Vorname vor.

Namensträger

Familienname 
 Barry Conlon (* 1978), irischer Fußballspieler
 David Conlon (* 1982), irischer Mathematiker
 Fred Conlon (1943–2005), irischer Bildhauer
 Gerry Conlon (1954–2014), unschuldig als Terrorist verurteilter Nordire, einer der Guildford Four
 James Conlon (* 1950), US-amerikanischer Dirigent
 Patrick Conlon (* 1959), australischer Politiker
 Robert Daniel Conlon (* 1948), Bischof von Joliet in Illinois
 Sarah Conlon (1926–2008), irische Menschenrechtsaktivistin

Vorname 
 Conlon Nancarrow (1912–1997), mexikanischer Komponist US-amerikanischer Herkunft

Einzelnachweise 

Familienname
Irischer Personenname
Englischer Personenname